Il doppio del torneo di tennis Düsseldorf Grand Prix 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Karl Meiler che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Ray Moore 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Karl Meiler (campioni)

 Dick Crealy /  Juan Gisbert (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Grand Prix 1976